Pegasus er i den græske mytologi en vinget hest, der er søn af Poseidon og Medusa.

Pegasus kan også henvise til:

 Pegasus (stjernebillede)
 Pegasus (springredskab)
 Pegasus (tegneserie)
 Pegasus Airlines
 Pegasusbroen
 Pegasus (spyware)